Чураки — название населённых пунктов в России:

 Чураки — село в Косинском районе Пермского края.
 Чураки — деревня в Тугулымском городском округе Свердловской области.